Drăgușeni se poate referi la:

 Localități din România
 Drăgușeni - localitate din județul Botoșani, reședința comunei cu același nume
 Drăgușeni - localitate din județul Galați, reședința comunei cu același nume
 Drăgușeni - localitate din județul Iași, reședința comunei cu același nume
 Drăgușeni (Túrterebestelep) - localitate din județul Satu Mare
 Drăgușeni - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume
 Localități din Republica Moldova
 Drăgușeni - sat din cadrul comunei Bobeica din raionul Hîncești
 Drăgușeni - sat din cadrul comunei Rădeni din raionul Strășeni

Vezi și 
 Sarata-Drăgușeni, Botoșani
 Hanul Drăgușeni
 Biserica de lemn din Drăgușeni
 Biserica Sfântul Gheorghe din Drăgușeni
 Drăgușanu

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova